Rubljow ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 (2457) Rublyov